In aller Stille ist der Name folgender Medien

 In aller Stille (Album)
 In aller Stille (Film)